Kwilu – rzeka w Angoli i Demokratycznej Republice Konga
 Kwilu – prowincja Demokratycznej Republiki Konga